Goldsman ist der Familienname folgender Personen:

 Akiva Goldsman (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rebecca Spikings-Goldsman (1967–2010), US-amerikanische Filmproduzentin